Авиация — многозначный термин.

 Авиация (от лат. avis — птица) — теория и практика полёта по воздуху на летательных аппаратах тяжелее воздуха.
 Авиация — хутор в Белореченском районе Краснодарского края.
 Авиация — коктейль на основе джина, вишневого ликера мараскино, фиалкового ликера Crème de Violette и лимонного сока. 
  — альбом группы .